Katona András (1938–) olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok vízilabdázó, úszó, sportvezető, közlekedésmérnök
 Katona András (?) a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó,állagmegóvó felújításáért felelős miniszteri biztos
 Katona András (1980-as évek) Junior Príma díjas (2011) építészmérnök

Jegyzetek